Die Internazionali BNL d’Italia 2020 waren ein Tennisturnier der Damen in Rom. Das Sandplatzturnier der Kategorie Premier 5 war Teil der WTA Tour 2020 und fand vom 14. bis 21. September 2020 statt.

Titelverteidigerinnen waren Karolína Plíšková im Einzel und die Paarung Wiktoryja Asaranka/Ashleigh Barty im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Internazionali BNL d’Italia 2020 fand vom 12. bis 13. September 2020 statt. Aus 28 Teilnehmerinnen wurden acht Qualifikantenplätze ausgespielt, die zur Teilnahme des Turniers berechtigen.

Folgende Spielerinnen haben die Qualifikation überstanden:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in Rom